- японский топоним и имя:

 Амакуса — город в Японии, находящийся в префектуре Кумамото
 Амакуса — острова в Японии
 Амакуса-Нада - район Восточно-Китайского моря, расположенный к востоку от островов Амакуса
 Амакуса Сиро — духовный лидер восстания в Симабаре, бунта японских христиан в начале периода Эдо